Mechtild (auch Mechtilde) ist ein weiblicher Vorname, eine Variante des Namens Mechthild.

Namensträgerinnen 
Mittelalter
 Mechtild von Dießen, auch Mathilde von Andechs, (* um 1125; † 1160), Augustiner-Chorfrau und Äbtissin von Edelstetten
 Mechtild von Geldern (um 1324–1384), Gräfin von Kleve
 Mechtild von Wunnenberg († 1268), von 1255 bis 1268 Fürstäbtissin des Fraumünsterklosters in Zürich
 Mechtilde de Bar (1614–1698), französische Ordensfrau, Gründerin der Benediktinerinnen vom Heiligsten Sakrament

Neuzeit
 Mechtild Böger (* 1960), deutsche bildende Künstlerin
 Mechtild Borrmann (* 1960), deutsche Kriminal-Schriftstellerin, Pädagogin und Gastronomin
 Mechtild Erpenbeck (* 1955), deutsche Diplom-Pädagogin, Psychologin, Supervisorin, Gruppendynamikerin und Organisationsberaterin
 Mechtild Frisch (* 1943), deutsche Malerin und Objektkünstlerin
 Mechtild Hagemann (* 1961), deutsche Badmintonspielerin.
 Mechtild Jansen (* 1952), deutsche Sozialwissenschaftlerin
 Mechtilde Lichnowsky (1879–1958), deutsche Schriftstellerin
 Mechtild Oechsle (1951–2018), deutsche Soziologin und Professorin
 Mechtild Rössler (* 1959), deutsche Geographin, 2015–2021 Direktorin des Welterbezentrums der UNESCO in Paris
 Mechtild Rothe (* 1947), deutsche Politikerin (SPD) und seit 1984 Mitglied des Europäischen Parlaments
 Mechtild Sandberg-Ciletti (20. Jahrhundert), deutsche Übersetzerin
 Mechtild Schröder (1932–2010), deutsche Ärztin und baptistische Diakonisse

Siehe auch 
 Mechthild
 Mechthildis

Weiblicher Vorname